Realien (von lateinisch realis ‚sachlich‘, ausschließlich in der Pluralform) steht:

 in den Geisteswissenschaften für wirkliche Dinge und Tatsachen, siehe Realität, Theologische Realenzyklopädie
 in der Literaturwissenschaft für die Primärliteratur
 in den historischen Wissenschaften für Gegenstände als Quellen, siehe Realienkunde
 in der Kultur- und Kunstgeschichte für Artefakte oder Gegenstände im Gegensatz zu Kopien oder Nachbildungen, siehe Nachbildung
 im veralteten pädagogischen Sprachgebrauch die naturwissenschaftlichen Sachfächer, siehe Realschule #Geschichte der realen Bildung
 in der Translationswissenschaft kulturspezifische Termini, siehe Realia

Siehe auch: